

Джексборо — місто, штат Теннессі
 Джексборо — місто, штат Техас